Kreisewitz ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:
 Krzyżowice (Głubczyce)
 Krzyżowice (Olszanka)